Кинто (муниципалитет) — муниципалитет в Испании
 Кинто (Грузия) — в Грузии мужчина, занимающийся торговлей или же вообще без определённого занятия.
 КИНТО (компания) — старейшая на Украине компания по управлению активами, созданная в 1992 году.